Пікалов Володимир Карпович (1924—2003) — радянський воєначальник, організатор і керівник хімічних військ, начальник хімічних військ Міністерства оборони СРСР (1969–1989).
 Пікалов Микола Лаврентійович (1908—1972) — український радянський графік.
 Пікалов Олександр Вікторович (1976) — український актор і автор студії «95 квартал».

Жіноча форма прізвища
 Пікалова Віра Володимирівна (1954) — українська радянська діячка, трактористка колгоспу «Россия», депутат Верховної Ради СРСР 10-го скликання.

Російські прізвища